Black Water steht für:

Flüsse:
 Black Water (Alness), Highland, Schottland
 Black Water (Carron), Highland, Schottland
 Black Water (Conon), Highland, Schottland

Orte:
 Black Water (Ontario)

Werktitel:
 Black Water (2007), australischer Horrorfilm von 2007
 Black Water (2018), Actionfilm von 2018
 Black Water, Roman von Joyce Carol Oates von 1992, siehe Schwarzes Wasser (Roman)
 Black Water, Roman von T. Jefferson Parker von 2002, siehe Schwarze Wasser
 Black Water, fünftes Buch der Pendragon-Serie von D. J. MacHale (2004)

Siehe auch:
 Blackwater